Села:
 Бурківка — Чернігівська область, Корюківський район
 Бурківка — Чернігівська область, Ніжинський район